

Fumetti 

 CMX – linea della DC Comics dedicata ai manga

Musica 

 CMX – una rock band finlandese

Tecnologia 

 CMX Systems – un'azienda nata da una collaborazione tra CBS e Memorex che ha sviluppato un sistema di linear video editing negli anni settanta